Verdun je ime več krajev v Franciji in Sloveniji:
Verdun je krajevno ime v Sloveniji in Franciji:

 Verdun pri Uršnih selih, občina Dolenjske Toplice
 Verdun, Novo mesto 

 Verdun, Ariège (departma Ariège),
 Verdun, Aveyron (departma Aveyron),
 Verdun, Meuse (departma Meuse), znan tudi po bitki pri Verdunu
 Verdun-en-Lauragais (departma Aude),
 Verdun-sur-Garonne (departma Tarn-et-Garonne),
 Verdun-sur-le-Doubs (departma Saône-et-Loire).

Naselja v Sloveniji